Avenida Larco puede referirse a:
La avenida Víctor Larco, ubicada en la ciudad de Trujillo, Perú.
La avenida José Larco, ubicada en la ciudad de Lima, Perú.
El álbum Avenida Larco del grupo musical peruano Frágil.
La canción Avenida Larco del grupo musical peruano Frágil.
Av. Larco: el musical, inspirado en la canción Avenida Larco de Frágil y basado en las canciones de los años 80 y algunas de los 90.
La película Av. Larco: la película, basada en la canción homónima del grupo Frágil y en el musical Av. Larco.
El concierto Av. Larco: el concierto, basada en la película Av. Larco.